Mtsqueta é uma cidade da Geórgia, sendo uma das mais antigas do país. Localiza-se a aproximadamente 20 quilômetros ao norte de Tbilisi. Tem uma população aproximada de  habitantes (2014). Devido à sua importância histórica e seus numerosos monumentos antigos, foi designada patrimônio da humanidade, pela UNESCO, em 1994.

Bibliografia 
 

Cidades da Geórgia
Patrimônio Mundial da UNESCO na Geórgia
Reino da Ibéria
Localidades de Mtsqueta-Mtianécia